Алліньї́-ан-Морва́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний схід від Парижа, 70 км на захід від Діжона, 85 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 303 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 657,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Алліньї-ан-Морван на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Алліньї-ан-Морван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр